Orlandi, apellido, puede referirse a:

 Andrea Orlandi, futbolista español.
 Carlo Orlandi, boxeador italiano.
 Carlos Alfredo Orlandi Laya ingeniero civil de la Universidad de Carabobo.
 Christian Orlandi, actor italiano.
 Emanuela Orlandi, adolescente de 15 años que desapareció en la ciudad de Roma.
 Héctor Rodolfo Orlandi, abogado y magistrado argentino.
 Juan Pablo Orlandi, exjugador de rugby argentino.
 Nazareno Orlandi, pintor y muralista italiano nacionalizado argentino.
 Nora Orlandi, compositora, violinista, pianista, actriz de teatro y cantante italiana.

Otros usos 
  Carrozzeria Orlandi, carrocera de autobuses italiana.